Кункур () — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Кункур».

География 
Находится в юго-восточной части района, на левом берегу реки Онон, на расстоянии 90 километров к юго-востоку от посёлка городского типа Агинское.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.
Часовой пояс

История 
Основан в 1948 году.

Законом Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК из села  Кункур выделилось село Верхний Кункур .

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 82 %.

Известные жители 
Около села Кункур родился Дашидондок Цыденович Пурбуев (15 ноября 1931, Восточно-Сибирский край — 31 декабря 2014, Забайкальский край) — старший чабан колхоза имени Ленина Агинского Бурятского автономного округа, Герой Социалистического Труда (1990). Скончался знатный чабан в родном селе Кункур.

Инфраструктура 
В селе функционирует средняя общеобразовательная школа, детская школа искусств, ясли-сад, дом культуры, а также пожарная часть и сельская врачебная амбулатория. 

Действовал  колхоза имени Ленина.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц и одного переулка.

Транспорт 
К селу подходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Подъезд с. Кункур» (76 ОП РЗ 76К-163 18) (Постановление Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2008 года N 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края» (с изменениями на 25 сентября 2018 года)(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 02.06.2009 N 228, от 20.07.2011 N 263, от 11.02.2014 N 38, от 25.06.2014 N 367, от 03.04.2015 N 137, от 01.02.2017 N 21, от 25.09.2018 N 398)).

В 60 км к юго-западу находится ж.-д. станция Оловянная.

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Агинского района